Die The Lipton Championships 1998 waren ein Damen-Tennis-Hartplatzturnier auf Key Biscayne bei Miami. Es war Teil der WTA Tour 1998 und fand vom 19. bis 28. März 1998 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1998
Tennisturnier in Key Biscayne (Florida)